Палести́на — многозначный термин. Изначально: «Филистия» (земля филистимлян).

Ближний Восток 
 Палестина — историческая и географическая область на Ближнем Востоке.
 Палистин — царство позднего бронзового века (XI—IX века до н. э.).
 Сирия Палестинская (лат. Syria Palaestina) — римская провинция.
 Византийская Палестина — период в истории Палестины, когда эта ближневосточная территория находилась под властью Восточной Римской империи и Византии.
 Палестина Прима — римская, затем византийская провинция.
 Палестина Секунда (Палестина Вторая) — римская, затем византийская провинция.
 Палестина Салютарис (Палестина Третья) — византийская провинция.
 Палестина в составе Османской империи (1516—1917)
 Подмандатная Палестина (1-я половина XX века) — режим управления Великобританией частью ближневосточных земель.
 Государство Палестина — современное частично признанное государство на Ближнем Востоке.
 Палестинская национальная администрация — руководящие органы для управления палестинскими территориями в соответствии с Соглашениями в Осло.

Бразилия 
 Палестина (Алагоас)
 Палестина (Сан-Паулу)
 Палестина-ди-Гояс
 Палестина-ду-Пара

Культура 
 Palästinalied («Песня Палестинская») — песня, написанная в начале XIII века немецким поэтом Вальтером фон дер Фогельвейде.

См. также 
 Палистин (XI—IX века до н. э.)
 Палестинцы
 Палестино — футбольный клуб из Чили, основанный палестинскими иммигрантами.
 Новая Палестина (хутор) — хутор в Песчанокопском районе Ростовской области России.
 Земля Обетованная